Karjalainen kan syfta på:

 Karjalainen (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Karjalainen (tidning) – dagstidning i Finland
 Karjalainen (ö i Södra Savolax) – en ögrupp
 Karjalainen (ö i Norra Savolax) – en ö
 Karjalainen (sjö i Lapinlax, Norra Savolax) – en sjö 
 Karjalainen Osakunta – en finskspråkig studentnation
 Regeringen Karjalainen I – en regiring i Finland 1962–1963
 Regeringen Karjalainen II – en regiring i Finland 1970–1971